Municipio de Delhi puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Delhi (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Golden Valley.
 Municipio de Delhi (condado de Delaware, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Delaware.
 Municipio de Delhi (condado de Osborne, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Osborne.
 Municipio de Delhi (condado de Ingham, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ingham.
 Municipio de Delhi (condado de Redwood, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Redwood.
 Municipio de Delhi (condado de Hamilton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hamilton.